SS25 oder SS 25 steht für:
 Strada Statale 25 del Moncenisio, Fernstraße in Italien

SS-25 steht für:
 USS Sturgeon (SS-25), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 RS-12M, sowjetische Interkontinentalrakete (NATO-Bezeichnung:	SS-25 Sickle)

SS25